Francesco Maria Raineri (1676-1758), peintre italien ;
  ;
 Osvaldo Raineri (né en 1935), prêtre italien, spécialiste de littérature éthiopienne ;
 Simone Raineri (1977-), rameur italien.